In 1952/53 werd het vierde seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. Dynamo Dresden werd kampioen na een beslissende wedstrijd tegen Wismut Aue dat evenveel punten telde. Het seizoen begon op 21 september 1952 en eindigde op 16 juni 1953.

Seizoensverloop 
Nadat de Oberliga sinds de start steeds uitbreidde werd deze voor het eerst ingekrompen. Tegenover de vier degradanten stonden slechts twee promovendi. Tijdens het seizoen veranderde SG Volkspolizei Dresden de naam in SG Dynamo Dresden en SV Vorwärts HVA Leipzig werd SV Vorwärts KVP Leipzig en werd verhuisd naar Berlijn en werd zo SV Vorwärts KVP Berlin.

Nadat de heenronde stonden Wismut Aue en Lokomotive Stendal bovenaan de rangschikking. Stendal kon zijn goede vorm echter niet behouden en werd in de terugronde voorlaatste waardoor ze over het hele seizoen op de elfde plaats belandden. Anders verliep het voor Dynamo Dresden dat na de heenronde zevende stond en een sterke terugronde had waardoor het samen met Wismut Aue aan de leiding kwam. Op 5 juli 1953 speelden de clubs voor de titel in het Berlijnse Walter-Ulbricht-Stadion voor 40.000 toeschouwers. Dynamo won met 3:2 en werd kampioen.

Verdedigend kampioen Turbine Halle speelde helemaal geen rol van betekenis en kon zich pas op de laatste speeldag van het behoud verzekeren. Motor Dessau dat na de heenronde afgetekend laatste was speelde de beste terugronde en eindigde op de zesde plaats. Doordat de Oberliga nog verder ingekrompen werd degradeerde ook Vorwärts Leipzig, dat ondanks de komst van enkele spelers van Chemie Leipzig het behoud niet kon verzekeren. De laatste wedstrijden werden gespeeld onder de naam Vorwärts Berlin.

Er kwamen 3.499.000 toeschouwers kijken naar de 272 Oberligawedstrijden wat neerkomt op 12.864 per wedstrijd. Dit werd een nieuw record voor de Oberliga.

Eindstand

Kampioenswedstrijd

Naamswijzigingen

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 885 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,25 per wedstrijd. Vijftien goals waren eigen doelpunten. De grootste zege was de 9:2 van Rotation Dresden tegen Wismut Gera. In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

SG Dynamo Dresden
Bijgaand een overzicht van de spelers van SG Dynamo Dresden, die in het seizoen 1952/53 onder leiding van trainer-coach Paul Döring voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden. Onderstaande cijfers zijn exclusief de kampioenswedstrijd van 5 juli 1953 tegen Wismut Aue.

Zie ook
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1952
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1953

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1952/53